A Equipe Argentina da Copa Davis representa a Argentina na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Asociación Argentina de Tenis.Atualmente a Argentina disputa o Grupo Mundial.

História 
A Argentina em 2007 chegou as quartas-de-final, quando perdeu para a equipe da Suécia.

Em 2008, a equipe argentina disputou a final contra a equipe da Espanha, em Mar del Plata, e foi derrotada. Em 2009, acabou caindo nas quartas-de-final para a República Checa. Já em 2011, acabou perdendo a final para a Espanha.

Na Copa Davis de 2016,  a Argentina conquistou seu primeiro título, a final foi em Zagreb, contra a Croácia, vencendo de virada por 3-2. Se consagrou campeã pela primeira vez em 2016, derrotando a Croácia, após perder quatro finais seguidas.

Time atual

 Juan Mónaco
 Carlos Berlocq
 Horacio Zeballos
 Leonardo Mayer

História
A primeira participação argentina na Copa Davis foi em 1921.
A equipe argentina chegou a cinco finais, em 1981, 2006, 2008 e 2011, contra Estados Unidos, Rússia e Espanha, respectivamente, e sendo vice-campeã em todas as quatro primeiras .Se sagrou campeã da Copa Davis pela primeira vez em 2016, derrotando a Croácia

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações Externas
  DavisCup.com (equipe argentina)

Argentina
Tênis da Argentina‎